Iz kan verwijzen naar:

Iž, een eiland voor de kust van Kroatië.
Intensieve zorg, een ziekenhuisafdeling.